Abel Seyler (1730-1801), acteur suisse, metteur en scène et directeur de théâtre ;
 Athene Seyler (1889-1990), actrice anglaise ;
 Felix Hoppe-Seyler (1825-1895), chimiste et physiologiste allemand ;
 Pierre Seyler, footballeur français.